Petalura är ett släkte av trollsländor. Petalura ingår i familjen Petaluridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Petalura